Schultz är ett ursprungligen tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adelheid Schulz (född 1955), tysk vänsterextremist
 Albert Schultz-Lupitz (1831–1899), tysk agronom
 Alexander Schultz (1901–1981), norsk konstnär
 Alwin Schultz (1838–1909), tysk konst- och kulturhistoriker
 Andreas Schultz (1688–1728), svensk målarmästare och konterfejare

 Bartholomeus Schultz (död 1623), tysk musiker, kompositör och kapellmästare
 Bernhard Schultz  (1918–1987), tysk-svensk formgivare, skulptör och tecknare

 Carl August Schultz (1877–1925), svensk ingenjör och ämbetsman
 Carl Heinrich Schultz (1805–1867), tysk läkare och botaniker
 Carl Ludvig Schultz  (1755–1799), svensk (finländsk) ritmästare, gravör och målare

 Dave Schultz, flera personer
 Dave Schultz (ishockeyspelare)
 Dave Schultz (brottare) (1959–), amerikansk brottare
 Dutch Schultz (1901–1935), amerikansk brottsling
 Dwight Schultz (född 1947), amerikansk skådespelare

 Eckhardt Schultz (född 1964), västtysk roddare
 Elsa Schultz-Moberger (1879–1978), svensk målare, tecknare och skulptör
 Erik Schultz-Eklund (född 1990), svensk fotbollsspelare
 Ernst Schultz (1879–1906), dansk friidrottare

 Friedrich Schultz (1709–1769), svensk hovmålare
 Friedrich Wilhelm Schultz (1804–1876), tysk apotekare och botaniker

 Henning Schultz (1828–1906), svensk konsul och politiker
 Herman Schultz (1823–1890), svensk astronom
 Hermann Schultz (1836–1903), tysk protestantisk teolog
 Howard Schultz (född 1953), amerikansk affärsman knuten till Starbucks

 Idde Schultz (född 1963), svensk sångerska och gitarrist
 Ingo Schultz (född 1975), tysk friidrottare, löpare
 Irma Schultz  (född 1965), svensk popsångerska och skådespelare

 Jacob Schultz (1644–1722), svensk stenbildhuggare
 Jeff Schultz  (född 1986), kanadensisk ishockeyspelare
 Jesse Schultz (född 1982). kanadensisk ishockeyspelare
 Johan Schultz (bildhuggare), tysk-svensk bildhuggare i Början av 1700-talet
 Johan Schultz (författare) (1839–1869), svensk författare och schackexpert
 Johan Christian Schultz (1694–1766), tysk-svensk klädesfabrikör
 Johan Gabriel Schultz (1830–1862), svensk målare och tecknare
 Johan Gustaf Schultz (1787–1874). svensk prost, tecknare, konsthantverkare och skulptör
 Johann Karl Schultz  (1801–1873), tysk målare och etsare
 Julia Schultz (född 1979), amerikansk fotomodell och skådespelare
 Julius Schultz  (1851–1924), dansk skulptör
 Justin Schultz (född 1990), kanadensisk ishockeyspelare

 Karin Schultz (1919–2008), svensk skulptör och tecknare
 Karin Schultz (journalist) (1892–1974), journalist och radiokritiker
 Karl Schultz (född 1937), västtysk ryttare

 Mark Schultz (född 1960), amerikansk brottare
 Martin Schultz (von Ascheraden) (1617–1682). svensk friherre och militär
 Max Schultz
 Monica Schultz (född 1942), tecknare
 Mårten Schultz

 Nick Schultz
 Niclas Schultz
 Niels Schultz

 Petter Schultz
 Pontus Schultz

 Sheldon Schultz

 Thekla Schultz
 Theodore Schultz
 Titti Schultz

 Urban Schultz

 Vicki Schultz

 Åke von Schultz (1908–1976), svensk jurist, hovrättspresesident

Se även 
 Nyman & Schultz, tidigare svenskt reseföretag, köpt 1993 av American Express

 Schulz
 Schultze
 Schulze

Tyska efternamn